Landbuch bezeichnet

 Landbuch-Verlag, später auch als Landbuch Verlagsgesellschaft bezeichneter, 1945 gegründeter Verlag mit Sitz in Hannover

Landbuch steht für
eine Reihe von Verzeichnissen in einzelnen Regionen des Heiligen Römischen Reichs. Sie entstanden hauptsächlich im Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit:

 Landbuch der March
 Landbuch der Mark Brandenburg oder Landbuch Kaiser Karls IV.
 Landbuch der Neumark
 Landbuch der Niederlausitz
 Landbuch der Sechsämter
 Landbuch des Kantons Appenzell Ausserrhoden
 Landbuch des Klosters Zinna
 Landbuch von Appenzell
 Landbuch von Churwalden
 Landbuch von Davos
 Landbuch von Gersau
 Landbuch von Glarus
 Landbuch von Hof
 Landbuch von Klosters
 Landbuch von Küßnacht
 Landbuch von Nidwalden
 Landbuch von Obwalden
 Landbuch von Österreich und Steier
 Landbuch von Schwyz
 Landbuch von Sorau
 Landbuch von Stammbach
 Landbuch von Uri

Siehe auch: